Йотаба́йт (Йбайт, ЙБ; англ. yottabyte) — кратна одиниця вимірювання кількості інформації, що дорівнює 1024 зетабайтам. Назва «йотаба́йт» використовується для вказування обсягу пам'яті в різних електронних пристроях. Якщо мати жорсткий диск з таким розміром, то можна записати всю інформацію людства.

Див. також 
Зетабайт

Інформація

Байт
Одиниці інформації